

Rijeke 
Ujedinjeno Kraljevstvo:
 Severn (rijeka u UK), rijeka u Ujedinjenom Kraljevstvu

Australija:
 Severn (rijeka u Novom Južnom Walesu)
 Severn (rijeka u Queenslandu)

Kanada:
 Severn (rijeka u središnjem Ontariju)
 Severn (rijeka u sjevernom Ontariju)

Novi Zeland
 Severn (rijeka na Novom Zelandu)

SAD:
 Severn (rijeka u Marylandu)
 Severn (rijeka u Virginiji)

Naselja 
Kanada:
 Severn, Ontario,
 Severn Bridge, Ontario

SAD:
 Severn, Sjeverna Carolina

Ujedinjeno Kraljevstvo:
 Severn Beach, South Gloucestershire, Engleska